Puente Genil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puente-Genil, ort, Andalusien, Province of Córdoba, 
 Puente Genil (kommun i Spanien), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar